Bronisław Spasowski (1843–1923), powstaniec styczniowy
 Romuald Spasowski (1921–1995), dyplomata, ambasador
 Władysław Spasowski (1877–1941), filozof marksistowski, pedagog, działacz komunistyczny